En Pologne, Donatowo peut désigner :

 Donatowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Donatowo, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.